Теолојукан има више значења:

 Општина Теолојукан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Теолојукан (Теолојукан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Теолојукан (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику